Honda Indy Toronto 2010 — это вторая по счёту гонка IRL IndyCar на улицах Торонто (Канада), а также десятый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в воскресенье, 18 июля 2010.

Заезд проведен на 85 кругов по 2.824-километровой уличной трассе.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу ABC.

Общая информация 
Уилл Пауэр впервые после побед на двух стартовых этапах выигрывает две гонки подряд. Для пилотов Team Penske эта победа становится шестой в сезоне.

Дарио Франкитти вторую гонку подряд финиширует в Top3 и благодаря провалу Диксона (второй раз в сезоне новозеландец лишь 20-й), Бриско (второй худший финиш в сезоне) и Кастроневеса (абсолютно худшее место в финишной классификации за всё время выступления в серии) закрепляется на втором месте в чемпионате.

Райан Хантер-Рей третью гонку в сезоне в Top3, благодаря чему выходит на пятое место в чемпионате.

Грэм Рейхал, вернувшись на этом этапе за руль Newman/Haas Racing сходу опережает постоянного гонщика команды Хидэки Муто. Американец впервые в сезоне в Top5. Столь высоко он в последний раз был в прошлом году на этапе в Мотеги.

Лучшую гонку в сезоне проводит Симона де Сильвестро — швейцарская дебютантка чемпионата впервые в Top10.

Завоевавший свой первый поул в сезоне Джастин Уилсон хоть и пролидировал больше всех кругов, но финишировал в итоге лишь седьмым.

Автором наибольшего прорыва по ходу гонки стал Витор Мейра. Проваливший квалификацию бразилец сумел за 85 кругов гонки подняться со стартового 26-го места на итоговое 11-е.

Пятую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей.

Лучшим из канадских пилотов на финише становится Пол Трейси — он финиширует 13-м.

Увеличивается отрыв Уилла Пауэра в чемпионате — теперь на расстоянии одной победы от него лишь Дарио Франкитти.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Торонто
Июль 2010 года
Моторные виды спорта
2010
События 18 июля